Borris steht für:

 Borris (County Carlow), Ort in County Carlow, Irland
 Borris (Roscrea), Townland im Civil Parish Roscrea, County Tipperary, Irland
 Borris (Twomileborris), Townland im Civil Parish Twomileborris, County Tipperary, Irland
 Borris, Kirchdorf der Sønder Borris Sogn (Ringkøbing-Skjern Kommune)

Borris ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Borris (* 1967), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Maciej Borris (* 1994), polnischer Volleyballspieler
 Siegfried Borris (1906–1987), deutscher Komponist, Musikwissenschaftler und Musikpädagoge
 Simone Borris (* 1962), deutsche Politikerin (parteilos)

Siehe auch:
 Boris (Begriffsklärung)
 Borriss
 Borys